2 miejscowości w Polsce:
 Borówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Borówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite